

Armi 
 Cartuccia magnum – cartuccia più potente di altre a pari calibro, ad esempio:
 .357 Magnum – munizione per pistola, derivata dalla .38 Special
 .44 Magnum – munizione per pistola derivata dalla .44 Special
 .375 Holland & Holland Magnum – munizione per fucile
 Magnum Research – fabbrica di armi
 Magnum – tipo di missile
 Magnum – petardo di libera vendita

Gastronomia 
 Magnum – bottiglia di vino o champagne da 1,5 litri
 Magnum – tipo di gelato

Musica 
 Magnum opus – l'opera più famosa di un artista o autore
 Magnum – gruppo rock

Tecnologia 
 Magnum Data Recorder – clone del Datassette Commodore.
 MIPS Magnum – modello di workstation.

Trasporti 
 Vauxhall Magnum – modello di automobile.
 Dodge Magnum – modello di automobile.
 Rayton Fissore Magnum – modello di automobile
 Renault Magnum – autocarro e trattore stradale prodotto da Renault Trucks. 
 Yak-30 Magnum – aeroplano

Spettacolo 

 Magnum – espressione facciale di Derek Zoolander nell'omonimo film di Ben Stiller.
 Magnum, P.I. – serie televisiva degli anni 1980

Altro 
 Magnum Photos – agenzia fotografica
 Magnum – tipo di cavi trasmissivi sottomarini